Daems ist der Familienname folgender Personen:

Emile Daems (* 1938), belgischer Radrennfahrer
Filip Daems (* 1978), belgischer Fußballspieler
Johann Georg Christian Daems (1774–1856), Frankfurter Kaufmann und Kunstsammler
Jos Daems (1926–1982), belgischer Politiker
Rik Daems (* 1959), belgischer Politiker
Willem Frans Daems (1911–1994), niederländischer Pharmazeut, Finnougrist, Älterer Niederlandist, Anthroposoph und Medizinhistoriker

Siehe auch:
Dahms
Dams